Horodyska (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Horodyska (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Rohatyn, siehe Horodyska (Rohatyn)